Okręty US Navy o nazwie USS "Sentry":
Pierwszy "Sentry" (AM-299) był trałowcem typu Admirable, który został zwodowany w 1943. Jego klasyfikację zmieniono na MSF-299 w 1955. "Sentry" został skreślony z listy okrętów w 1962 i przekazany Republice Wietnamu, gdzie służył jako RVN "Kỳ Hòa" (HQ-09)
 Drugi "Sentry" (MCM-3) był trałowcem (ang. mine countermeasure ship) typu Avenger, który został zwodowany w 1986 i nadal pozostaje w służbie (stan na 2007 rok).
Sentry